Безото́сный () — украинская фамилия. Известные носители:
 Безотосный, Виктор Михайлович (род. 1954) — советский и российский историк.
 Безотосный, Дмитрий Александрович (род. 1983) — украинский футболист.